Media
Le Crime de Monsieur Lange, Franse dramafilm uit 1936

Personen met de achternaam Lange
Anders Lange, Noors politicus
André Lange, Duits bobsleeër
Andrew Lange, Amerikaans astrofysicus
Bernd Lange, Duits politicus
Christian Lange, Noors historicus en politiek wetenschapper, Nobelprijs voor de Vrede in 1921
Christoffer Lange, Deens golfer
David Lange, Nieuw-Zeelands jurist en politicus, voormalig premier van Nieuw-Zeeland
Dorothea Lange, Amerikaans fotografe
Eric Lange, Amerikaans acteur
Günter Gerhard Lange, Duits letterontwerper
Heike Lange, (Oost)-Duits schaatsster
Hendrik Merkus Lange, Nederlands officier en schrijver
Hippolyte Lange, Belgisch politicus
Hope Lange, Amerikaans actrice
Jesper Lange, Deens voetballer
Jessica Lange, Amerikaans actrice
Jimmy Lange, Nederlands stemacteur
Joep Lange, Nederlands hoogleraar infectieziekten en aidsdeskundige
Johan Martin Christian Lange, Deens botanicus
John Lange, pseudoniem van de Amerikaanse schrijver Michael Crichton
Kristina Lange, Duits tibetologe en schrijfster
Malcolm Lange, Zuid-Afrikaans wielrenner
Mads Johansen Lange, Deens handelaar
Max Lange, Duits schaker
Michael Lange, Amerikaans wielrenner
Paul Lange, Duitse muziekpedagoog, militaire kapelmeester en organist
Paul Lange, een pseudoniem van Harry Prendiville
Robert Lange, Zuid-Afrikaans muziekproducent
Rudolf Lange, Duits naziofficier
Rune Lange, Noors voetballer
Ted Lange, Amerikaans acteur, producent, regisseur en scenarioschrijver
Ulrich Lange, Duits cantor
Walter Lange, Duits horlogemaker en ondernemer
Willy Lange, Duits componist, muziekpedagoog en dirigent

Geografie
Lange (Estland), plaats in Estland, gemeente Kastre

Zie ook 
De Lange (doorverwijspagina)